Marshall kan som auktorsförkortning betyda:

 Guy Anstruther Knox Marshall
 Alan John Marshall
 Bruce Anders Marshall
 Charles Henry Tilson Marshall
 Edward Shearburn Marshall
 George Frederick Leycester Marshall
 Humphry Marshall
 Jane E. Marshall
 Jeremy L. Marshall
 Joe T. Marshall, Jr.
 Norman Bertram Marshall
 Stephen A. Marshall
 Samuel D. Marshall
 Thomas Ansell Marshall
 William Taylor Marshall

Robotskapade auktorsförkortningar